Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sjöhästen (en suédois : Hippocampe).

 Le , un sous-marin de classe Sjölejonet, lancé en 1940 et détruit en 1963.
 Le , un sous-marin de classe Sjöormen, lancé en 1968 et vendu à Singapour en 1997.

Notes et références